Eburiaca é um gênero de coleóptero da tribo Eburiini (Cerambycinae). Compreende apenas uma única espécie, com distribuição aos estados do Maranhão e Mato Grosso (Brasil).

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Eburiini
 Gênero Eburiaca (Martins, 1999)
 Eburiaca sinopia (Martins, 1999)

Referências

Eburiini
Eburiaca